een verzamelalbum met de grootste hits van een bepaalde artiest of band
Grootste Hits (BZN)
Greatest Hits (Queen), dat in Nederland onder de titel "Grootste Hits" werd uitgebracht